Die 1942 gebildete VR-Baureihe Hk1 entstand durch die Zusammenlegung von mehreren Nassdampflokomotiv-Baureihen für den Personenverkehr, die durch die finnische Staatsbahngesellschaft Valtionrautatiet in den Jahren 1898 und 1900 beziehungsweise 1901 beschafft wurden. 

Sie bestand aus:

 der 1898 gebauten VR-Baureihe H1
 der 1900/01 gebauten VR-Baureihe H2

Hk1
Dampflokomotive Achsfolge 2C